Красный Бор — село в Вешкаймском районе Ульяновской области России, входит в Вешкаймское городское поселение.

География 
Расположено на р. Барыш, в 9 км к юго-востоку от районного центра Вешкайма.

История 
Основано в 1679 году, как Козьмодемьянская Слобода, солдатами выборного полка.

В писцовой книге 1685—1686 годов об этом селе сказано: «Козьмодемьянская Слобода, на реке Барыше. А в нём церковь во имя святых бессеребренников Козьмы и Домьяна…».

В 1780 году, при создании Симбирское наместничество, село Козмодемьянское Соплевка тож, пахотных солдат, вошло в состав Карсунского уезда.

В 1859 году село Соплевка входило в состав 1-го стана Карсунского уезда Симбирской губернии, в котором жило в 211 дворах 1985 человек, имелась церковь.

В 1897 году прихожанами был построен деревянный храм. Престолов в нём три: главный — во имя Живоначальные Троицы, в правом приделе — во имя свв. безсребренников и чудотворцев Космы и Дамиана и в левом — во имя Святителя и Чудотворца Николая. 

В марте 1919 года в селе произошла «Чапанная война», в которой переговоры закончились трагически: политкомиссар Репинский, председатель уездного ЧК Чесноков и коммунист Кожевников повстанцами были убиты.

До 1928 года входило в состав Карсунского уезда Симбирской губернии, затем в Карсунском районе, а с 25 января 1935 года в Вешкаймском районе.

В 1934 году село Соплёвка переименована в Красный Бор.

Население

Известные жители 
 В селе 12 сентября 1912 года родился Михаил Яковлевич Малкин, кавалер ордена Славы трёх степеней
 Восковский, Анатолий Иванович (12 декабря 1924 — 2 мая 1994) — кавалер ордена Славы трёх степеней.
Волчков, Николай Яковлевич.

Достопримечательности 
 Памятник С. Л. Репинскому.
 Крест на месте уничтоженного храма (Памятный Крест),
 Памятник погибшим героям Великой Отечественной войны (1974).

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия: в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 301.
 Н. Баженов СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОБОРОВ, МОНАСТЫРЕЙ, ПРИХОДСКИХ И ДОМОВЫХ ЦЕРКВЕЙ СИМБИРСКОЙ ЕПАРХИИ ПО ДАННЫМ 1900 ГОДА (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Вешкаймского района